Namil-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Namil-myeon, Geumsan-gun, socken i Södra Chungcheong, 
 Namil-myeon, Cheongju, socken i Norra Chungcheong,